Трка на 100 метара за жене, била је једна од 47 дисциплина атлетског програма на Летњим олимпијским играма 2016. у Рио де Жанеиру, Бразил. Такмичење је одржано 12. и 13. августа на Олимпијском стадиону Жоао Авеланж.

Титулу олимпијске победнице са Олимпијских игара у Лондону 2012 бранила је Шели-Ен Фрејзер-Прајс из Јамајке.

Земље учеснице 
Учествовало је 80 такмичарки из 55 земаља.

Рекорди пре почетка такмичења 
(стање 11. август 2016.)

Најбољи светски резултати у 2016. години 
Десет најбољих такмичарки на 100 метара 2016. године пре почетка такмичења (11. августа 2016), имале су следећи пласман на светској ранг листи.

Такмичарке чија су имена подебљана учествују на ЛОИ.

Квалификациона норма 
Такмичарке које су периоду од 1. јануара 2015. до 11. јула 2016. године оствариле норму квалификовале су се на ОИ.

Сатница

Освајачи медаља

Резултати

Предтакмичење 
Такмичење је одржано 12. августа 2016. године у 11:55 (1), 12:02 (2) и 12:09 (3) по локалном времену. Такмичарке су биле подељене у 3 групе. У квалификације су се пласирале по 2 првопласиране из сваке групе и 2 на основу постигнутог резултата.,,

Ветар:Група 1: +0,9 м/с; Група 2: -0,2 м/с; Група 3: -0,2 м/с.

Квалификације 
Такмичење је одржано 12. августа 2016. године у 22:40 (1), 22:47 (2), 22:54 (3), 23:01 (4), 23:08 (5), 23:15 (6), 23:22 (7) и 22:29 (8) по локалном времену. Такмичарке су биле подељене у 8 групе. У полуфинале су се пласирале по 2 првопласиране из сваке групе и 8 на основу постигнутог резултата.,,

Ветар:Група 1: +0,3 м/с; Група 2: 0,0 м/с; Група 3: 0,0 м/с; Група 4: -0,3 м/с; Група 5: -0,7 м/с; Група 6: 0,0 м/с; Група 7: -1,0 м/с; Група 8: -0,2 м/с.

Полуфинале 
Такмичење је одржано 13. августа 2016. године у 21:00 (1), 21:07 (2) и 21:14 (3) по локалном времену. Такмичарке су биле подељене у 3 групе. У финале су се пласирале по 2 првопласиране из сваке групе и 2 на основу постигнутог резултата.,,

Ветар:Група 1: +1,0 м/с; Група 2: +0,3 м/с; Група 3: +0,6 м/с.

Финале 
Такмичење је одржано 12. августа 2016. године у 22:35 по локалном времену.,

Ветар: +0,5 м/с

Референце

Спољашње везе 
 Комплетна сатница и резултати атлетских такмичења на ЛОИ 2016. сајт ИААФ
 Званични сајт Олимпијских и Параолимпијских игара Рио 2016.-100 м за жене 

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2016.
Трка на 100 метара на Летњим олимпијским играма